Ма́ленькие карти́нки

 Маленькие картинки — очерк Фёдора Достоевского, опубликованный в 1873 году в газете «Гражданин» в составе «Дневника писателя».
 Маленькие картинки (в дороге) — очерк Фёдора Достоевского, опубликованный в 1874 году в сборнике «Складчина».